Neame ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Neame (* 1947), britischer Schauspieler
 Douglas Neame (1901–1988), britischer Leichtathlet
 Ivo Neame (* 1981), britischer Jazzmusiker (Piano und Saxophon)
 Ronald Neame (1911–2010), britischer Kameramann, Drehbuchautor, Produzent, Darsteller und Regisseur
 Philip Neame (1888–1978), britischer Generalleutnant

Siehe auch: 

 Niem